Maxdorf steht für: 

 Maxdorf, eine Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Maxdorf, eine Verbandsgemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Maxdorf (Osternienburger Land), ein Ortsteil der Ortschaft Zabitz der Gemeinde Osternienburger Land im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt
 Maxdorf (Salzwedel), einen Ortsteil von Salzwedel im Altmarkkreis in Sachsen-Anhalt

 Dvorska, einen Ortsteil von Brno, Tschechien
 Maxičky, einen Ortsteil von Děčín, Tschechien
 Maxov, einen Ortsteil von Radvanec, Tschechien
 Maxovna, einen Ortsteil von Malešov, Tschechien
 Maxdorf (Gemeinde Lamprechtshausen), eine Katastralgemeinde von Lamprechtshausen, Bundesland Salzburg
 Wyszków, Ortsteil von Bogatynia, Polen